

Patronyme 

 Ciro Galvani (1867-1937), acteur italien ;
 Graziella Galvani (1931-2022), actrice italienne ;
 Luigi Galvani (1737-1798), physicien et médecin italien, dont le nom de famille est à l'origine des mots galvanique, galvanisme, galvanisation et tous leurs dérivés ;
 Pélage Galvani (1165-1230), un cardinal bénédictin portugais.

Astronomie
 Galvani, cratère lunaire situé sur la face visible de la Lune ;

Physique
 Le potentiel Galvani est une différence de potentiel électrostatique ;

Toponymie
 La rue Galvani est une voie du  de Paris, en France ;